Приокский — название населённых пунктов:

Россия 
 Приокский — посёлок в Навашинском районе Нижегородской области.
 Приокский — посёлок в Заокском районе Тульской области.